Pavelló Municipal d'Esports de Sabadell, pavelló esportiu de Sabadell
 Pavelló Municipal d'Esports de la Vall d'Hebron, instal·lació multiesportiva al barri de la Vall d'Hebron de Barcelona
 Pavelló d'Esports de Blanes, estadi poliesportiu de Blanes